

Persone 
 The Jackal – soprannome di Carl Frampton, pugile nordirlandese
 The Jackal – soprannome di Janove Ottesen, musicista norvegese
 The Jackal – soprannome di John Purse, BMXer statunitense
 The Jackal – soprannome di Andrew Wylie, agente letterario statunitense

Altro 
 The Jackal – film del 1997 diretto da Michael Caton-Jones
 The Jackal – gruppo comico italiano fondato a Napoli nel 2005.

Pagine correlate 
 Jackal
 Jackals
 HMS Jackal

Note